Lévai András (1908–2003) energetikai mérnök, gépészmérnök, az MTA rendes tagja
 Lévai András (1973) labdarúgó
 Lévai András újságíró, a Magyar Rádió szerkesztő-riportere